Кандирование (кондирование) — метод консервирования свежих фруктов в сахарном сиропе для увеличения содержания в них сахара до 70 % и снижения содержания воды для получения цукатов. Для кандирования обычно используется вишня, ананас, слива, имбирь, клубника, размельченная цедра цитрусовых, арбуз, груша, тыква, папайя, а также некоторые виды цветов, в частности, фиалки. Наиболее известные кандированные фрукты — оранжат и цитронат.

См. также 
 Цукаты
 Засахаренные цветы

Литература 
 
 A. Hausner: Die Fabrikation der Konserven und Kanditen. 5. Auflage. A. Hartleben’s Verlag, Wien 1921

Ссылки 
 Сахар и изделия из сахара. Кандирование

Обработка продуктов питания